Kvinders sprintkonkurrence i langrend ved vinter-OL 2022 blev afholdt den 8. februar i Kuyangshu Nordic Center og Biathlon Center i Zhangjiakou. Jonna Sundling fra Sverige blev olympisk mester. Hendes landsmand, Maja Dahlqvist, vandt sølvmedaljen, og Jessie Diggins fra USA bronzen.

Resultater

Kvalifikation 
Kvalifikation blev afholdt kl. 16:00.

Kvartfinale 
Kvartfinale 1

Kvartfinale 2

Kvartfinale 3

Kvartfinale 4

Kvartfinale 5

Semifinaler 
Semifinale 1

Semifinale 2

Referencer 

Langrend under vinter-OL 2022